The Rock – film del 1996 diretto da Michael Bay
 The Rock – album di Frankie Miller del 1975
 The Rock – pseudonimo del wrestler e attore statunitense Dwayne Johnson
 The Rock – città e snodo ferroviario nel Nuovo Galles del Sud (Australia)
 The Rock – emittente radiofonica della Nuova Zelanda
 The Rock – testo teatrale in poesia scritto da T. S. Eliot nel 1934
 The Rock – canzone del gruppo musicale The Who

Pagine correlate 
 Rock (disambigua)
 Rocky (disambigua)